Хвойка — многозначный термин.

 Хвойка, Викентий Вячеславович (1850—1914) — украинский археолог чешского происхождения.

 Хвойка — река в России, протекает в Даровском районе Кировской области. 
 Хвойка — деревня в Дяковичском сельсовете Житковичского района Гомельской области Белоруссии.

См. также 
 Малая Хвойка